Le detentrici del titolo erano Tímea Babos e Sloane Stephens ma non hanno preso parte al torneo.

Irina Chromačëva e Maryna Zanevs'ka hanno sconfitto in finale Viktorija Kan e Demi Schuurs per 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Natalija Kostić /  Danka Kovinić (secondo turno)
 Irina Chromačëva /  Maryna Zanevs'ka (campionesse)
 Ons Jabeur /  Alison van Uytvanck (quarti di finale)
 Miyu Katō /  Miho Kowase (primo turno)

 Domenica González /  Montserrat González (primo turno)
 Indy de Vroome /  Ganna Poznikhirenko (secondo turno)
 Jovana Jakšić /  Yuliana Lizarazo (secondo turno)
 Jana Čepelová /  Chantal Škamlová (quarti di finale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011